Bowie může být:

 Lester Bowie (1941–1999) – americký trumpetista
 David Bowie (1947–2016) – anglický hudebník
 Bowie (Maryland) – město ve státě Maryland ve Spojených státech amerických
 Bowie County – okres ve státě Texas ve Spojených státech amerických